Renê & Ronaldo é uma dupla de música sertaneja do Brasil. Lançaram seu álbum de estreia em 1988. Alguns de seus sucessos são "O Lutador", "De Coração pra Coração", "Impasse", "Cicatriz" e "Hoje Eu Quero te Amar".

A dupla terminou em 1996, devido a Ronaldo, que não queria continuar com a rotina de gravações e shows. Renê seguiu carreira solo.

Atualmente a dupla está na ativa, mas o Ronaldo da versão original foi substituído.

Discografia 
 1988 - Rene e Ronaldo (volume 1)
 1989 - Rene e Ronaldo (volume 2)
 1991 - Rene e Ronaldo (volume 3)
 1993 - Rene e Ronaldo (volume 4)
 1996 - Rene e Ronaldo (volume 5)
 2004 - Acústico
 2007 - Ao Vivo No Barzinho
 2009 - Ao Vivo em Goiânia
 2012 - 25 Anos de Carreira

Ligações externas
 Discogs

Duplas sertanejas